Натуральне число 671
 671 рік до нашої ери
 671 рік нашої ери